Ливорно ():

 Ливорно — город в Италии.
 Ливорно — провинция в Италии.
 Ливорно — итальянский футбольный клуб.
 Ливорно — коммуна в Суринаме.